Artjom (stad), een stad in de kraj Primorje, Rusland
Fjodor Sergejev (1883 - 1921), beter bekend als Artjom, een Russische en Oekraïense revolutionair